Karl Burian ist der Name folgender Personen:

* Karl Burian (Offizier) (1896–1944), österreichischer Offizier und Widerstandskämpfer
 Karl Burian (Künstler), Künstler 
 Karl Burian (Architekt), österreichischer Architekt 
 Karl Burian (Botaniker) (1939–1998), österreichischer Botaniker und Ökologe 

Siehe auch:
 Karel Burian (auch Karl Burian; 1870–1924), tschechischer Sänger (Tenor)